Tipula (Lunatipula) cava is een tweevleugelige uit de familie langpootmuggen (Tipulidae). De soort komt voor in het Palearctisch gebied.

cava
Langpootmug uit het Palearctisch gebied